Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der Berliner SV 92 aufgrund des besseren Torquotienten vor SC Minerva 93. Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als wenn Hertha BSC den Titel verteidigen könnte. Die beiden letzten Saisonspiele gegen Tennis Borussia und SV Nowawes 03 wurden allerdings verloren und so landete man am Ende mit einem Punkt Rückstand auf dem dritten Platz. Der BSV 92 qualifizierte sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, musste dort aber in der Gruppenphase dem FC Schalke 04 und PSV Chemnitz den Vortritt lassen.

Am Saisonende mussten der VfB Pankow und der Spandauer SV absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1935/36 bei f-archiv.de
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1935/36 bei claudionicoletti.eu

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1935/36